Plaats in Indonesië
 Wotgalih (Jatinegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Wotgalih (Yosowilangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java